Бахтидзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Бахтидзе, Валериан Макариевич (1908 — ????) — звеньевой колхоза «Комунисакен» Маяковского района Грузинской ССР, Героев Социалистического Труда.
 Бахтидзе, Гага (род.) — грузинский самбист, серебряный призёр чемпионата Грузии по самбо (2021).
 Бахтидзе, Михаил (род. 1988) — грузинский боксёр, бронзовый призёр чемпионата Европы (2011).

Примечания